Anatomia de les distàncies curtes és un llibre escrit per Marta Orriols el 2016. El pròleg pertany a Jenn Díaz i l'epíleg a Tinna Vallès.

Sinopsi 
Aquesta novel·la és un recull de relats que encaixen perfectament amb el títol. Parla sobre la vida quotidiana, les relacions humanes, de parella, de família. Els temes de l'amor i el sexe hi són molt presents. Són contes que et fan tocar de peus a terra, a sentir la realitat del dia a dia, però sempre amb la suavitat pròpia de l'autora

Referències 

 Marta Orriols. (2016). Anatomia de les distàncies curtes. Barcelona: Edicions del periscopi.

"L'amor, el sexe, la gana, la son. Lluny, allà fora, la lluna infinita embelleix la ciutat com un fotograma incapaç d'atènyer tanta realitat."

Els contes d'Anatomia de les distàncies curtes no es despleguen de cop sinó que ho van fent de mica en mica, suaument, preparant el terreny perquè quan menys t'ho esperes arriba el sotrac, la dosi de realitat que et pessiga i et recorda que malgrat estàs llegint ficció aquesta neix d'hores d'observació atenta de la gent, d'escoltar i en el silenci de la nit. El debut d'Orriols és per la porta gran i mirant el cel com molt bé escriu la Tina Vallès a l'epíleg Els cels d'Orriols. El cel hi és molt present, però també el calendari i el temps, els canvis de temps imprevistos que marquen aquest caminar per la vida que sovint es capgira com un mitjó. M'agrada molt la presència de les estacions meteorològiques com a símbol del pas del temps però també dels fenòmens que li són propis (com a mínim fins ara!) i el crit dels animals. El que m'agrada d'aquests contes és com Orriols et posa en situació i com només amb una paraula, un gest, un fet... el lector construeix la resta.

Obres literàries del 2016
Novel·les en català del segle XXI